

Patronymes 

 Jean-Hugues Lime, écrivain français ;
 Maurice Lime, écrivain français.

Divers 
Lime peut désigner :
 lime, agrume de couleur verte qui ressemble au citron ;
 lime, couleur des citrons verts ;
 lime, outil abrasif à main comportant une multitude de petites dents qui sert à usiner les matériaux (métaux, bois, plastiques...) par mouvement de va-et-vient ;
 Lime, groupe de musique disco du début des années 1980 ;
 Lime, entreprise américaine de location de vélos et de trottinettes en libre-service.

Voir aussi 
 Lime à ongle
 Lime Village, village d'Alaska dans la région de recensement de Bethel